Termenul Muzica se poate referi la:

 Revista Muzica   
 Muzica - arta sunetelor